Sonos può riferirsi a:

 Sonos, azienda statunitense d'elettronica di consumo
 Sonos (gruppo vocale) , un gruppo di musica elettronica e vocale formato nel 2009
 SONOS, sistema di memoria del computer
 SóNós, secondo album di Paula Toller